C'eravamo tanto odiati (The Ref) – film del 1994 diretto da Ted Demme
 C'eravamo tanto odiati – album d'esordio dei Due di Picche del 2010